Velilla puede referirse a:

Toponimia

:
 Velilla-Taramay, localidad del municipio de Almuñécar;
 Velilla (playa), playa localizada en la localidad homónima en Almuñécar.
 Torre de Velilla, atalaya costera localizada junto a la playa de Velilla, en Almuñécar.
:
 Velillas, localidad del municipio de Angüés;
 Velilla de Cinca, municipio;
:
 Velilla de la Valduerna, localidad del municipio de Castrillo de la Valduerna;
 Velilla de la Reina, localidad del municipio de Cimanes del Tejar;
 La Velilla de Valdoré, localidad del municipio de Crémenes;
 Velilla de los Oteros, localidad del municipio de Pajares de los Oteros;
 La Velilla (León), localidad del municipio de Riello;
 Barrio la Velilla, localidad del municipio de Valdesamario;
 Velilla de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Velilla de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín;
:
 Velilla (La Rioja), localidad del municipio de San Román de Cameros;
 Velilla de la Rad, antigua aldea;
:
 La Raya de Velilla, localidad del municipio de Mejorada del Campo;
 Velilla de San Antonio, municipio;
:
 La Velilla (Asturias), localidad de Tabaza en el Concejo de Carreño;
:
 Velillas del Duque, localidad del municipio de Quintanilla de Onsoña;
 Velilla de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña;
 Velilla del Río Carrión, municipio;
:
 Revelillas, localidad del municipio de Valderredible;
:
 La Velilla (Segovia), localidad del municipio de Pedraza;
:
 Velilla de Medinaceli, localidad del municipio de Arcos de Jalón;
 Velilla de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz;
 Velilla de la Sierra, municipio;
 Velilla de los Ajos, municipio;
 La Velilla (Soria), despoblado;
:
 Torrevelilla, municipio;
:
 Velilla (Valladolid), municipio;
:
 Velilla de Ebro, municipio;
 Velilla de Jiloca, municipio.